Saint-Nicolas kan syfta på:
 Saint Nicolas (yacht) – en superyacht tillverkad av Lürssen i Rendsburg från 2007

Geografi

Belgien 

 Arrondissement Sint-Niklaas, arrondissement i Flandern, Östflandern, 
 Sint-Niklaas, kommun i Flandern, Östflandern, 
 Saint-Nicolas, Liège, kommun i  Vallonien, Province de Liège

Frankrike 

 Saint-Nicolas, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Nicolas-aux-Bois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Nicolas-d'Aliermont, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Nicolas-de-Bourgueil, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Nicolas-de-la-Balerme, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Nicolas-de-la-Grave, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Nicolas-de-la-Haie, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Nicolas-de-la-Taille, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Nicolas-de-Macherin, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nicolas-de-Pierrepont, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Nicolas-de-Port, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-Nicolas-de-Redon, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Nicolas-des-Biefs, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nicolas-des-Bois, Manche, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Nicolas-des-Bois, Orne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Nicolas-des-Motets, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Nicolas-de-Sommaire, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Nicolas-du-Pélem, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Nicolas-du-Tertre, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Saint-Nicolas, Italien, kommun, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar